Ragnarök este o serie de evenimente în mitologia nordică rezultând în ditrugerea lumii.

Ragnarok se mai poate numi:

Muzică
 Ragnarok (formație norvegiană), o formație black metal din Norvegia
 Ragnarok (album de Gwar), an album al formației Gwar
 Ragnarok (album de Týr), un album al formației Týr
 Ragnarök (formație suedeză), o formație suedeză de progressive rock
 Ragnarök Festival, un festival de pagan metal din Germania

Literatură și televiziune
 Ragnarok, o poveste scurtă scrisă de scriitorul argentian Jorge Luis Borges
 Ragnarok, the Age of Fire and Gravel, o carte de Ignatius Donnelly
 John Hodgman: Ragnarok, o comedie cu participarea lui John Hodgman
 Voyager: Ragnarok, un roman de Nathan Archer
 Sword of the Dark Ones, cunoscut ca Ragnarok în Japonia — o serie de manga
 The Mythical Detective Loki Ragnarok, o serie de manga
 Ragnarok (manhwa), o serie de manhwa pe care e bazat MMORPG-ul Ragnarok Online
 Ragnarok the Animation, o serie de anime bazată pe MMORPG-ul Ragnarok Online
 Ragnarok, un personaj fictiv din Shijō Saikyō no Deshi Kenichi, o manga japoneză
 Operation Ragnarok, o operațiune militară fictivă din anime-ul Mobile Suit Gundam SEED Destiny
 Ragnarok, un personaj fictiv în manga și anime-ul Soul Eater
 Project Ragna Rok, un plan nazist fictiv din comicsul Hellboy
 Ragnarok (comics), o clonă fictivă a lui Thor în Marvel Comics
 Ragnarok and Roll, un episod din The Real Ghostbusters
 Ragnarok Junction, în anime-ul Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2
 Ragnarok Breaker, semnătura lui Hayate Yagami în franciza Magical Girl Lyrical Nanoha

Software
 Ragnarok Pattern, un software design pattern

Jocuri video
 Ragnarok Online, un MMORPG
 Ragnarok Online 2: Legend of the Second, un MMORPG, sequel pentru Ragnarok Online
 Ragnarok (joc video)
 Ragnarok, un avion din Final Fantasy VIII

Altele
 Ragnarok, un procedeu din wrestling-ul profesionist folosit de Bruderschaft des Kreuzes
 Ragnarök, parserul HTML5 din browserul Opera